Memmi ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Memmi (1920–2020), französischer Schriftsteller und Soziologe tunesischer Herkunft
 Lippo Memmi (um 1285 – um 1357), Sieneser Maler